

Драй-Ридж — місто, штат Кентуккі
 Драй-Ридж — переписна місцевість, штат Огайо